Maurice Brunner, né le  à Männedorf, est un footballeur suisse. Il évolue au poste de milieu de terrain au FC Vaduz.

Carrière 

Maurice Brunner s'engage au FC Vaduz lors de l'été 2016 pour trois saisons.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur suisse
Joueur du FC Zurich
Joueur du FC Winterthour
Joueur du FC Bienne
Joueur du FC Vaduz
Naissance en janvier 1991
Naissance dans le canton de Zurich